Le championnat de France de football de Division 3 1973-1974 est la troisième édition du championnat de France de Division 3, qui est de 1970 à 1993 le troisième niveau de la hiérarchie du football français derrière la Division 1 et la Division 2. 

La compétition est remportée par l'équipe réserve du FC Nantes qui bat en finale le Amiens SC sur le score de huit à trois sur les deux rencontres.

Phase de groupes

Groupe Nord 

|}

Le SC Abbeville est repêché grâce à sa meilleure moyenne de spectateurs parmi les clubs classés à la treizième place.

Groupe Ouest 

|}

L'US Berné est repêché grâce à sa meilleure moyenne de spectateurs parmi les clubs classés à la treizième place.

Groupe Centre 

|}

L'INF Vichy est repêché à la suite d'une décision du conseil fédéral de la Fédération française de football.

Groupe Est 

|}

Groupe Sud 

|}

Groupe Centre-Ouest 

|}

Phase finale

Poule A 
La poule A des phases finales est remportée par la réserve du FC Nantes.

Poule B 
La poule B des phases finales est remportée par le Amiens SC.

Finale 
Le match aller a lieu le 2 juin 1974 à Amiens.

Le match retour se déroule le 8 juin à Nantes.

Articles connexes 
 Championnat de France de football 1973-1974
 Championnat de France de football D2 1973-1974

Notes et références 

1973-1974
Football D3 1973-1974
Football D3 1973-1974
Football en France en 1973
Football en France en 1974